Teofano – nome proprio di persona femminile
Teofano (?-811) – moglie di Stauracio
Teofano (865-897) – moglie di Leone VI il Saggio
Teofano (941-dopo il 976) – moglie di Romano II
Teofano (958-991) – moglie di Ottone II e alla sua morte (893) imperatrice del Sacro Romano Impero